Basididyma är ett släkte av svampar. Basididyma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Basididyma